Weill ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Weill (1867–1950), deutscher Kantor und Komponist
 Alexander Weill (1811–1899), deutsch-französischer Schriftsteller und Publizist

 Berthe Weill (1865–1951), französische Galeristin und Kunsthändlerin
 Dave Weill (David Lawson Weill; * 1941), US-amerikanischer Diskuswerfer

 Erwin Weill (1885–1942), österreichischer Schriftsteller
 Friedrich Weill (1858–1934), deutscher Rechtsanwalt und Politiker

 Hermann Weill (1924–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Jean Weill, Schweizer Fechter
 Kurt Weill (1900–1950), deutscher Komponist
 Raymond Weill (1874–1950), französischer Ägyptologe
 Roland Weill (* 1948), französischer Ruderer
 Sabrina Weill, US-amerikanische Journalistin und Autorin
 Sanford I. Weill (* 1933), US-amerikanischer Unternehmer

Siehe auch:
 Weill-Marchesani-Syndrom, Erbkrankheit
 Weill Cornell Medical College, Forschungszentrum in New York
 Weil 
 Weyl